La menthe sauvage désigne :

Espèces de menthe 
 Menthe sauvage, espèce citée dans le capitulaire De Villis ;
 Menthe sylvestre, Mentha longifolia ou Mentha sylvestris ;
 Menthe odorante, Mentha suaveolens pour Gaspard Bauhin.